Corus – w mitologii rzymskiej bóg i uosobienie wiatru północno-zachodniego 
 Corus – w mitologii greckiej Koros, Sytość; uosobienie sytości 
 Corus – turniej szachowy